Roesicke bzw. Rösicke ist der Familienname folgender Personen:

 Bianca Urbanke-Rösicke (* 1967), deutsche Handballspielerin
 Dietmar Rösicke (* 1959), deutscher Handballtrainer
 Eduard Karl Rösicke (1789–1837), Theaterschauspieler, Komiker und Theaterregisseur
 Gustav Roesicke (1856–1924), deutscher Politiker der DNVP
 Richard Roesicke (1845–1903) deutscher Unternehmer und Politiker